Аббуд — арабське прізвище. Відомі носії:
 Ібрагім Аббуд (1900–1983) — державний і військовий діяч, перший президент Судану.
 Каримех Аббуд (1896–1955) — палестинський фотограф.
 Лаял Аббуд (нар. 1982) — ліванська поп-виконавиця, актриса, танцівниця і мусульманський філантроп.
 Марун Аббуд (1886–1962) — ліванський письменник і літературознавець.
 Хамзех Аббуд — ліванський футболіст, гравець Ліванської Прем'єр-ліги.

Прізвища